Le tournoi de tennis de Mahwah est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute du 20 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tracy Austin et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mahwah
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Mahwah
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en août 1979